Ива́н Семёнов:
 Семёнов, Иван Дмитриевич (1924—1976) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Иван Ильич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Иван Иосифович (1901—1968) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант (1944 год).
 Семёнов, Иван Максимович (1906—1982) — советский график, народный художник СССР.
 
 Семёнов, Иван Павлович (1905—1972) — генерал-майор, начальник Управления НКВД по Красноярскому краю (1939—1947).
 
 
 Семёнов, Иван Тимофеевич (1555—1631) — русский дьяк, политический и государственный деятель, писатель, религиозно-философский мыслитель.